Андрей Никольский:
 Никольский, Андрей Владимирович (1959—1995) — советский и бельгийский пианист.
 Никольский, Андрей Юрьевич (род. 1951) — советский и российский певец и композитор, автор песен, Народный артист России (2001).